Пёстрые дельфины () — род морских дельфинов. Включает 4 вида. Живут в южном полушарии.

Родовое название происходит от греч. κεφαλή — «голова» и греч. ρυγχος — «рот, рыло».

Тело длиной 110—180 см, грудной плавник длиной 15—30 см, спинной плавник высотой 7—15 см, хвост 21—41 см. Самки немного крупнее чем самцы. Вес 26—86 кг. Окраска сильно контрастирующая чёрная с белым. Подбородок, боковые стороны, брюхо и передняя часть спины белые, остальное чёрное. Иногда спина полностью чёрная. Нос тупой. Есть 24—35 зубов с каждой стороны каждой челюсти.

Как правило, игривые. Живут стаями по 2—8 особей в неглубоких водах. Питаются в основном донными беспозвоночными, а также рыбой.

Детёныши начинают принимать твёрдую пищу в возрасте 6 месяцев, остаются с матерью 2 года; половая зрелость наступает в 6—9 лет. Максимальная наблюдаемая продолжительность жизни 20 лет.

Литература 
 Ronald M. Nowak Walker’s Mammals of the World. — JHU Press, 1999

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Роды млекопитающих